NFO steht für:
 National Family Opinion, übernehmende Muttergesellschaft der TNS Infratest
 Bahnhof Forchheim (Oberfr) (DS100-Code)
 Norwegische Waldkatze (FIFé-Code)
 Queen Lavinia Airport (IATA-Code), Flugfeld auf Niuafoʻou, Tonga

NfO steht für:
 Nachrichtenstelle für den Orient

.nfo steht für:
 .nfo, Dateinamenserweiterung für Textdateien (oft Info-Dateien)

Abkürzung